Лиджи Карвенович Карвин (Карвенов) (1887 год, п. Бага-Бурул, Большедербетовского улуса Ставропольской губернии — 1930 год, Саратов, РСФСР) — калмыцкой общественный и политический деятель, поэт, журналист, активный участник образования автономии калмыцкого народа в 1920-е годы, член Калмыцкого ЦИК, один из основоположников калмыцкой литературы и журналистики, первый председатель Большедербетовского улусного комитета.

Биография 
Родился в 1887 году в посёлке Бага-Бурул Большедербетовского улуса Ставропольской губернии. Его родители были зажиточными людьми. Семья Карвиных жила в нескольких кирпичных домах, в одном из которых при Советской власти был размещен Башантинский техникум.

Лиджи Карвенович окончил Ставропольскую учительскую семинарию, Киевский университет, учился в университете в Санкт-Петербурге.

Карвин является одним из основоположников калмыцкой литературы и журналистики. Он начал печататься с 1906 года в газете «Северокавказский край». После Октябрьской революции 1917 года он сотрудничал с редакциями газет «Красный калмык», «Красная степь», «Калмыцкий пахарь», «Красный Дербет».

Автор более 80 стихов («Пустая голова», «Из-за водки», «Свадьба Андрея Бембинова» и др.) и нескольких поэм на калмыцком языке. К 1922 году Карвин собрал 850 народных песен калмыков, а также 700 пословиц и поговорок.

Также Карвин возглавлял Башантинский техникум — на тот момент единственное в Калмыкии учебное заведение среднего профессионального образования. Он был инспектором народного образования, организовывал областные курсы для учителей калмыцкого языка.

В 1920 году Карвин был избран делегатом I-го Общекалмыцкого съезда Советов, проходившего в посёлке Чилгир. Также был избран большевиками первым председателем Большедербетовского улусного комитета.

Л. К. Карвин был активным участником образования автономии калмыцкого народа в 1920-е годы, членом Калмыцкого ЦИК. В период образования Калмыцкой автономии первым стал на позицию объединения всех групп калмыков. Он был организатором и агитатором по добровольному переселению калмыков с Дона, Урала и Терека; объезжал калмыцкие поселения, лично участвовал в их переселении. Был противником перевода волжских калмыков в казачество.

По словам современников, Л. К. Карвин переписывался с В. И. Лениным по вопросам будущего калмыцкого народа. При этом он придерживался больше социал-демократических взглядов, чем коммунистических. Карвин выступал против невежества и забитости народа, за его образование, движение по пути реформ, придавал большое значение просвещению народа.

В 1929 году был арестован и обвинён в контрреволюционной деятельности, осуществляемой им на протяжении ряда лет, а также за работу в период Гражданской войны в управлении, созданном Кавказской армией Вооружённых сил юга России (КАВСЮР) под командованием генерала А. И. Деникина. Карвин был назначен КАВСЮР председателем управы Большедербетовского уезда.

В 1930 году был расстрелян. 16 марта 1989 года посмертно реабилитирован.

Семья 
Жена — Хонгор Исаевна Карвина (1888—1937), в период с 1929 по 1937 годы несколько раз подвергалась арестам.

Дети: дочь — Гилана, 1910 года рождения, дважды подвергалась репрессиям, 10 лет провела в заключении в тюрьмах НКВД. Сыновья: Санджи, 1914 года рождения, погиб в заключении на Колыме в 1937 году; Савр, 1926 года рождения, и Борис, 1928 года рождения, после ареста отца были помещены в детский дом.

Литература 
 Джимгиров М. Э., Писатели советской Калмыкии. — Элиста: Калмыцкое книжное издательство, 1966. — 223 с.
 Устюгов Н. В. Очерки истории Калмыцкой АССР. — М.: Издательство «Наука», 1967—1970.
 Алексеева П. Э. Большедербетовский улус. // Хальмг унн, 2002, така сарин 3 (13 июля).
 Манджиев Н. Ц. Кердата и кердатинцы. — Элиста: АПП «Джангар», 2004. — 528 с.
 Фадеев М. К. Военное строительство в Калмыкии в период гражданской войны. — Элиста, 2004. — 273 с.
 Убушаев Е. Н. Советско-партийный аппарат Калмыкии: становление и развитие руководящего состава : 1917 — 30-е гг. XX в. — Астрахань, 2005. — 188 с.
 Манджикова Л., Башанкаев В. Башантинский техникум наш. — Элиста: АПП «Джангар», 2005. — 367 с.
 Очиров У. Б. Калмыкия в период революции и Гражданской войны : 1917—1920 гг. — Москва, 2007. — 450 с.
 Северцев О. В. Политические процессы в Калмыкии в 1917—1920 гг.: поиски форм национального самоопределения. — Ставрополь, 2007. — 282 с.
 Манцаева Т. Б. Политические репрессии в Калмыкии во второй половине 1920-х — 1930-е годы. — Элиста, 2010. — 199 с.
 Сартикова Е. В. Государственная политика в сфере школьного образования в Калмыкии в XX веке: компаративный анализ и оценка. — Элиста, 2012. — 475 с.
 Кокшунова Л. Е., Джимбинов К. Д. Судьба семьи — судьба народа. — М.: Океан мудрости, 2017. — 349 с.

Примечания

Ссылки 
 Упоминания в научных работах

Персоналии:Калмыкия
Журналисты Калмыкии
Поэты Калмыкии
Расстрелянные в РСФСР
Посмертно реабилитированные в СССР
Казнённые в 1930 году